Нуаро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Гре. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70389.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 34 км северо-западнее Безансона, в 50 км к юго-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает река Тениз (). Больше половины территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 64 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 39 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 33 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 84,6 %, в 1999 году было 68,4 %). Из 33 активных жителей работали 32 человека (19 мужчин и 13 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 6 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 1 — пенсионером, 4 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона